Materiali
 Acquavite di vinaccia – liquore, altro nome della grappa
 Peperone alla vinaccia- prodotto agroalimentare
 Vinaccia – buccia dell'uva
 Vinaccia (colore) – sfumatura medio scura del colore magenta-rosa

Persone
 Andrea Vinaccia – atleta italiano di triathlon
 André Forcier Vinaccia – regista cinematografico
 Antonio Vinaccia – liutaio italiano
 Colangelo Vinaccia – (XVII secolo) scultore italiano
 Gaetano Vinaccia – (secolo XX) architetto italiano
 Giovan Domenico Vinaccia – (1625-1695) architetto, ingegnere, scultore, orafo italiano
 Helmut Vinaccia – (1974) commediografo austriaco 
 Juan Vinaccia – (1985) pilota automobilistico argentino
 Ketty Vinaccia – giocatrice italiana di pallavolo
 Luigi Vinaccia – (1959) pilota automobilistico italiano
 Paolo Vinaccia – (1954-2019) musicista italiano
 Paolo Vinaccia (monsignore) – monsignore italiano
 Pietro Vinaccia – (secolo XVIII) disegnatore italiano
 Pietro Vinaccia (agrimensore) – (secolo XVIII) agrimensore italiano
 Pasquale Vinaccia – (1806-1885), liutaio italiano
 Vincenzo Vinaccia – (secolo XVIII) liutaio italiano
 Vinaccia (famiglia) – (secoli XVIII-XX) famiglia di liutai italiani